Dannenberg bezeichnet

 Dannenberg (Adelsgeschlecht), ein zum Lüneburger Uradel gehörendes Geschlecht
 Dannenberg (Auktionshaus), ein Berliner Kunstauktionshaus, sowie als

Ortsname:
 Dannenberg (Elbe), eine Stadt im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen 
 Dannenberg (Grasberg), ein Ortsteil der Gemeinde Grasberg im Landkreis Osterholz in Niedersachsen
 Dannenberg (Marienheide), einen Ortsteil der Gemeinde Marienheide im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Dannenberg/Mark, einen Ortsteil der Gemeinde Falkenberg im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Dannenberg, einen Ort auf der Insel Wollin, Pommern, seit 1945 Domysłów, siehe Landkreis Usedom-Wollin #Insel Wollin
 Dannenberg, eine bis 1929 bestehende Landgemeinde im Kreis Tilsit-Ragnit, Teil des verlassenenen Ortes Talniki (Kaliningrad) in der russischen Oblast Kaliningrad

Familienname:
 Alexander Dannenberg (* 1967), deutscher Filmproduzent und Regisseur

 Alice Dannenberg (1861–1948), deutschbaltische Malerin
 Arthur Dannenberg (1865–1946), deutscher Geologe, Professor an der TH Aachen
 Carl Julius Dannenberg (1813–1875), Jurist, Landtagspräsident und Mitglied des Konstituierenden Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Davia Dannenberg (* 1976), deutsche Schauspielerin, siehe Davia Krogmann
 Dieter Dannenberg (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Ferdinand von Dannenberg (1818–1893), preußischer General der Infanterie 
 Clemens von Dannenberg (1819–1897), preußischer Generalmajor
 Fritz Dannenberg (1871–?), deutscher Maler und Grafiker 
 Georg Dannenberg (1931–1999), Autor und Journalist
 Georg von Dannenberg (1858–1931), Jurist, Redakteur und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hans-Dieter Dannenberg (* 1930), Tierarzt und Numismatiker
 Hans-Eckhard Dannenberg (* 1959), Historiker, Geschäftsführer beim Landschaftsverband Stade
 Hans-Jörg Dannenberg (* 1957), deutscher Politiker (CDU) 
 Heinz Dannenberg (1912–1975), deutscher Biochemiker
 Hermann Dannenberg (1824–1905), deutscher Numismatiker
 Ingeborg Markgraf-Dannenberg (1911–1996), deutsche Botanikerin
 Jonathan Dannenberg (* 2007), deutscher Schauspieler
 Jürgen Dannenberg (* 1952), deutscher Lokalpolitiker (Wittenberg)
 Karl Dannenberg (1832–1892), deutsch-baltischer Pädagoge
 Kathrin Dannenberg (* 1966), deutsche Landespolitikerin (Brandenburg, Die Linke)
 Konrad Dannenberg (1912–2009), Raketenpionier
 Kurt Dannenberg (1889–1955), deutscher Politiker: Vorsteher der Lichtenberger Stadtverordneten
 Lars-Arne Dannenberg (* 1971), deutscher Historiker und Autor
 Otto Dannenberg (* 1879; † nach 1932), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei, DStP), MdL Preußen
 Paul Dannenberg (1894–1957) deutscher Maskenbildner und Theaterfriseur
 Peter Dannenberg (1930–2015), deutscher Musikkritiker, Musikschriftsteller und Intendant
 Peter Dannenberg (Geograph) (* 1977), deutscher Geograph und Hochschullehrer 
 Peter Andrejewitsch von Dannenberg (1792–1872), russischer General

 Sophie Dannenberg (* 1971), Schriftstellerin

Siehe auch: 
 Dannberg
 Danneberg
 Tannenberg
 Grafschaft Dannenberg (Sachsen)
 Heinrich (Braunschweig-Dannenberg)
 Julius Ernst (Braunschweig-Dannenberg)
 Samtgemeinde Dannenberg (Elbe)
 Sender Dannenberg/Zernien